Кубок Квебека 2015 — 23-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в канадском городе Квебек и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии.

В 2015 году турнир прошёл с 14 по 20 сентября. Соревнование завершало серию хардовых турниров в регионе, расположенную вокруг US Open.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Мирьяна Лучич-Барони
 в парном разряде —  Луция Градецкая и  Мирьяна Лучич-Барони

Общая информация 
Список участниц одиночного турнира возглавила прошлогодняя чемпионка Мирьяна Лучич-Барони (№ 48 в мире на тот момент). До полуфинала хорватка была близка к повторению своего прошлогоднего результата, но здесь не смогла справиться с немкой Анникой Бек, уступив ей в трёх равных партиях. Пятая сеянная проиграла в этом матче свой единственный за весь турнир сет, а затем в финале справилась с 18-летней Еленой Остапенко, уступив ей всего четыре гейма, в то время как их обе встречи в протуре до квебекского приза закончились в пользу недавнего латвийского юниора. Помимо Остапенко до поздней стадии кубка добралась ещё одна несеянная спортсменка: Наоми Броуди, проиграв в финале квалификации Джессике Пегуле, затем из-за нескольких поздних снятий была допущена в основу и смогла выиграть там три матча.

Посев в парном соревновании возглавили сёстры Киченок: Людмила и Надежда (№ 53 и № 67 в мире на тот момент). Украинки задержались в сетке лишь на два матча, а титул достался несеянному альянсу Барбора Крейчикова / Ан-Софи Местах, переигравшему в финале третью сеянную команду турнира Мария Иригойен / Паула Каня, а до этого выбивший из борьбы прошлогодних чемпионок — Луцию Градецкую и Мирьяну Лучич-Барони. И для чешки и для бельгийки этот успех стал первым титулом на соревнованиях ассоциации во втором сыгранном финале.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Анника Бек обыграла  Елену Остапенко со счётом 6-2, 6-2.
 Бек выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
 Остапенко впервые добралась до финала на соревнованиях тура ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

|RD1-seed01=5
|RD1-team01= А.Бек
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=WC
|RD1-team02= Ш.Фичмен
|RD1-score02-1=0
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= А.Главачкова
|RD1-score03-1=7
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Ш.Роджерс
|RD1-score04-1=68
|RD1-score04-2=0
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=Q
|RD1-team05= А.Эсс
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= М.Иригойен
|RD1-score06-1=3
|RD1-score06-2=2
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Д.Векич
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=4
|RD1-team08= Л.Градецкая
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=7
|RD1-team09= Е.Родина
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= С.Викери
|RD1-score10-1=2
|RD1-score10-2=2
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=Q
|RD1-team11= М.Минелла
|RD1-score11-1=2
|RD1-score11-2=1
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=Q
|RD1-team12= С.Кроуфорд
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=Q
|RD1-team13= К.Козлова
|RD1-score13-1=1
|RD1-score13-2=1
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=PR
|RD1-team14= Т.Пашек
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=WC
|RD1-team15= Ф.Абанда
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=1
|RD1-score15-3=r
|RD1-seed16=2
|RD1-team16= М.Лучич
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=3
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=5
|RD2-team01= А.Бек
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= А.Главачкова
|RD2-score02-1=4
|RD2-score02-2=4
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= А.Эсс
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=3
|RD2-score03-3=4
|RD2-seed04=4
|RD2-team04= Л.Градецкая
|RD2-score04-1=1
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=7
|RD2-team05= Е.Родина
|RD2-score05-1=3
|RD2-score05-2=3
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=Q
|RD2-team06= С.Кроуфорд
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=PR
|RD2-team07= Т.Пашек
|RD2-score07-1=3
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=2
|RD2-team08= М.Лучич
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=5
|RD3-team01= А.Бек
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=4
|RD3-team02= Л.Градецкая
|RD3-score02-1=0
|RD3-score02-2=3
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=Q
|RD3-team03= С.Кроуфорд
|RD3-score03-1=6
|RD3-score03-2=4
|RD3-score03-3=1
|RD3-seed04=2
|RD3-team04= М.Лучич
|RD3-score04-1=4
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=6

|RD4-seed01=5
|RD4-team01= А.Бек
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=2
|RD4-score01-3=6
|RD4-seed02=2
|RD4-team02= М.Лучич
|RD4-score02-1=2
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3=4
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Барбора Крейчикова /  Ан-Софи Местах''' обыграли  Марию Иригойен /  Паулу Каню со счётом 4-6, 6-3, [12-10].
 Крейчикова со 2-й попытки побеждает в финале соревнования ассоциации.
 Местах со 2-й попытки побеждает в финале соревнования ассоциации.

Примечания

См. также 
 Кубок Квебека

 WTA Тур 2015 года
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Канада
Теннис
Сентябрь 2015 года
2015